Синагога Дейхеса () — бывшая синагога, находящаяся по адресу улица Бжозовая, 6 в краковском историческом районе Казимеж, Польша.

Синагога была построена в 1910 году по инициативе фонда Соломона Дейхеса, чьим именем она была и названа. Автором проекта был еврейский архитектор Хенрик Ламенсдорф. Во время Второй мировой войны синагога была значительно разрушена немцами. После войны здание синагоги было перестроено и соединено с соседними домами. От синагоги до настоящего времени сохранился фасад с полукруглыми окнами и входной дверью, терраса с полукруглыми окнами и символом Декалога и задняя часть здания, на третьем этаже которого сохранились полукруглые окна бывшего зала синагоги.

В настоящее время в ней находится актёрская школа «Lart Studio».

Галерея

Литература 
 Encyklopedia Krakowa red. Antoni Henryk Stachowski, PWN 2000, ISBN 83-01-13325-2
 J. Adamczewski, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1992, стр. 294—296.
 M. Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, стр. 69-82.

Ссылки 
 Информация

Дейхеса
Культовые сооружения, построенные в 1910 году
Синагоги, построенные в 1910-е годы
Утраченные синагоги